The Best of Rainbow — перша збірка англійської групи Rainbow.

Композиції 
 All Night Long - 3:53
 Man on the Silver Mountain - 4:39
 Lost in Hollywood - 4:53
 Jealous Lover - 3:10
 Long Live Rock 'n' Roll - 4:23
 Stargazer - 8:26
 Kill the King - 4:29
 A Light in the Black - 8:12
 Since You Been Gone - 3:20
 Sixteenth Century Greensleeves - 3:31
 Catch the Rainbow - 6:36
 Eyes of the World - 6:42
 I Surrender - 4:03
 Gates of Babylon - 6:49
 Can't Happen Here - 4:59
 Starstruck - 4:06

Джерела 
 The Best of Rainbow  allmusic
 The Best of Rainbow  last.fm

Альбоми Rainbow